Apan – asteroide
Apan – comune del Messico nello stato di Hidalgo
Apan – film del 2009 diretto da Jesper Ganslandt